Zutphen puede hacer referencia a:

 Zutphen, localidad de Holanda; o
 Zutphen, cráter del planeta Marte.